Le qualificazioni del singolare  maschile dell'Australian Open 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Rainer Schüttler  (qualificato) 
 n/a
  Johan van Herck (primo turno)
  Marc-Kevin Goellner (secondo turno)
  Orlin Stanojčev (primo turno)
  Bernd Karbacher (ultimo turno, Lucky Loser)
  Marzio Martelli (ultimo turno)
  André Sá (primo turno)
  Cecil Mamiit (qualificato)
  Christian Vinck (secondo turno)
  Márcio Carlsson (qualificato)
  Dirk Dier (secondo turno)
  David Nainkin (secondo turno)
  Markus Hipfl (qualificato)
  Óscar Serrano Rodríguez (ultimo turno, Lucky Loser)
  Jean-Baptiste Perlant (primo turno)

 Brian MacPhie (ultimo turno)
 Christophe van Garsse (secondo turno)
 Marcos Ondruska (qualificato)
 Ivo Heuberger (ultimo turno)
 Antony Dupuis  (secondo turno)
 Jacobo Díaz (ultimo turno)
 Jan Frode Andersen (ultimo turno)
 Alex O'Brien (secondo turno)
 Lars Burgsmüller (qualificato)
 Neville Godwin (primo turno)
 Edwin Kempes (qualificato)
 Javier Sánchez (qualificato)
 Richey Reneberg (secondo turno)
 Wolfgang Schranz (primo turno)
 Luis Morejón (ultimo turno)
n/a
 Vladimir Volčkov (qualificato)

Qualificati

  Rainer Schüttler
  Vladimir Volčkov
  Paul Goldstein
  Justin Bower
  Edwin Kempes
  Javier Sánchez
  Lars Burgsmüller
  Stéphane Huet

 Cecil Mamiit
 Fredrik Jonsson
 Márcio Carlsson
 Andrej Čerkasov
 Marcos Ondruska
 Markus Hipfl
 David Caldwell
 Petr Luxa

Lucky Losers

  Bernd Karbacher

 Óscar Serrano Rodríguez

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Note 
 

Australian Open 1999